Сентерпорт има више значења:
 Сентерпорт (Њујорк)
 Сентерпорт (Пенсилванија)